Brutus is een Belgische groep uit Vlaams-Brabant die progressieve rock, metal en mathrock speelt.

Geschiedenis 
De leden van Brutus leerden elkaar kennen in vroegere bands. Stefanie (drums en zang) en Peter (bas) speelden eerder samen in Refused Party Program, een hardcore hommage aan Refused. Stijn en Stefanie Mannaerts speelden eerder samen in de band Starfucker. 

In 2014 en 2015 speelde Brutus op verschillende festivals, zoals Pukkelpop, Rock Herk, Dour en Boomtown. In 2016 vertrok de band naar Vancouver om hun debuutplaat op te nemen met hulp van Jesse Gander. Hun debuutplaat BURST kwam uit op Hassle Records (EU) en Sargent House (US en wereldwijd).

Trivia 
 Het lied All Along van Brutus werd in 2022 verkozen tot nummer één op De Zwaarste Lijst van de Belgische radiozender Studio Brussel. Twee jaar eerder drongen ze een eerste keer de top tien binnen met een achtste plaats. In 2021 stond All Along op drie.
 In de Willy 1000-lijst van 2022 stond All Along van Brutus op 33.

Discografie

Album 

|-
|align="left"|Burst||2017||11/02/2017||30||40||
|-
|align="left"|Nest||2019||06/04/2019||4||15||
|-
|align="left"|Live in Ghent||2020||31/10/2020||63||3||Livealbum
|-
|align="left"|Unison Life||2022||29/10/2022||6||17||
|-
|}

Singles 
 All Along (2016)
 Drive (2017)
 Horde II (2017)
 Justide de Julia II (2018)
 War (2019)
 Cemetery (2019)
 Django (2019)
Sand (2020)
Cemetery (Live in Ghent) (2020)
Dust (2022)
Liar (2022)
Victoria (2022)
What We Have Done (2022)

Externe link 
  Officiële website
 
 

Belgische metalband
Belgische rockband
Belgische band
Mathrockband